Răduțești se poate referi la:

Răduțești, Argeș
Răduțești, Mehedinți

Vezi și
 Radu (nume)
 Rădescu (nume de familie)
 Rădulescu (nume de familie)

 Rădeni (dezambiguizare)
 Rădești (dezambiguizare)
 Rădulești (dezambiguizare)

Toponime românești